Блок — многозначное слово (термин, фамилия, топоним):

Термин 
 Блок — простой механизм: колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси.
 Блок — не давать возможность получения чего-либо.
 Блок — приём в боевых искусствах, защищающий от удара.
 Блок — в цветоводстве: кусок коры или ствола дерева, используемый для посадки растений-эпифитов.
 Блок — изделие, составные части (детали) которого подверглись соединению между собой сборочными операциями на предприятии изготовителе; см. также узел.
 Книжный блок — листы книги, подобранные по порядку, сшитые или склеенные и подготовленные к вставке в переплёт.
 Разгонный блок — ступень ракеты-носителя.
 Строительный блок — конструктивный элемент, устанавливаемый при строительстве сразу в собранном виде, см. также блочный дом.
 Блок питания — устройство для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети.  
 Блок — коалиция:
 Военно-политический блок — коалиция государств.
 Избирательный блок — коалиция партий.
 Торговый блок — зона свободной торговли нескольких стран.
 Задача-блок — задача с начальной позицией, в которой у белых готов ответ на любой ход чёрных.
 Операционный блок — операционное отделение медицинского учреждения.
  — административно-территориальная единица в Индии.
 В информатике
 Блок — в программировании: часть кода, которая воспринимается как единое целое.
 Блок — изображение шага блок-схемы; даётся в виде различных фигур, соединяемых друг с другом стрелками.
 Блок — в криптографии: минимальное количество информации (в битах), которое может быть зашифровано/расшифровано алгоритмом блочного шифрования.
 Блок файловой системы / запоминающего устройства — минимальное количество информации (в битах), которое система/устройство способны прочитать либо записать за одну операцию.

 В филателии
 Блок — часть марочного листа.
 Почтовый блок — форма издания знаков почтовой оплаты, напечатанных на небольшом листке с полями; филателистический сувенир.
 Квартблок — четыре сцепленные почтовые марки в два ряда.

Фамилия

Топоним 
 Блок — остров на границе проливов Лонг-Айленд и Блок-Айленд (США).

См. также 
 block
 Блоки — добавленная Apple поддержка замыканий в языках программирования C, C++, Objective-C.
  (значения)
  (значения)

Примечания